Нижче наведено список 135 муніципалітетів метрополійного міста Мілан. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Мілан